Джо́зеф Бе́нсон Фо́ракер (; 1846—1917) — 37-й губернатор Огайо (1886—1890) и сенатор-республиканец от штата Огайо (1897—1909), известный как инициатор так называемого . В честь него названы несколько топонимов в США:

 Форакер — река на Аляске.
 Форакер — гора на Аляске.
  — городок в Оклахоме.